Ме́йсон Э́нтони Холге́йт (; 22 октября 1996 года, Донкастер, Саут-Йоркшир, Англия) — английский футболист. Выступает на позициях правого защитника и центрального защитника. Игрок клуба «Эвертон».

Клубная карьера 
Холгейт является воспитанником «Барнсли», в академию которого пришёл в девять лет. Окончил её в 2014 году, подписав свой первый профессиональный контракт с клубом до конца сезона 2016 года. 2 декабря 2014 года дебютировал в Первой английской лиге в поединке против клуба из родного города — «Донкастера», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч. Всего в дебютном сезона сыграл 20 встреч, забил один мяч, 3 мая 2015 года, в ворота «Рочдейла». По итогам сезона, был назван лучшим молодым игроком «Барнсли».

В июле 2015 года проходил просмотр в «Манчестер Юнайтед». 13 августа 2015 года подписал контракт с английским клубом «Эвертон». Срок контракта составил пять лет.. 13 августа 2016 года, спустя ровно год после подписания контракта, Холгейт дебютировал за «Эвертон» в поединке Премьер-лиги против «Тоттенхэма», выйдя на поле в стартовом составе. Всего в сезоне 2016/17 появился на поле в 18 матчах АПЛ и ещё трёх кубковых играх. В сезоне 2017/18 принял участие в 15 матчах чемпионата, двух играх кубковых английских турниров, а также дебютировал в еврокубках, выйдя на поле в четырёх матчах «Эвертона» в Лиге Европы.

В сезоне 2018/19 стал попадать в состав «Эвертона» реже, и 31 декабря 2018 года на правах аренды до конца сезона перешёл в клуб «Вест Бромвич Альбион». В составе «дроздов» сыграл в 19 матчах основного турнира Чемпионшипа и забил один гол, а также принял участие в двух полуфинальных играх плей-офф против «Астон Виллы». В своём последнем матче за команду — ответном полуфинале плей-офф за выход в АПЛ — сделал голевую передачу, которая помогла команде выиграть 1:0 и перевести противостояние в серию послематчевых пенальти, однако свой пенальти в этой серии не забил, а «Вест Бромвич» в итоге проиграл и не смог подняться в АПЛ.

Летом 2019 года вернулся в «Эвертон», где стал гораздо чаще играть в основном составе. Всего в сезоне 2019/20 сыграл в 27 матчах АПЛ, одной игре Кубка Англии и четырёх матчах Кубка Английской лиги. Кроме того, 29 октября 2019 года забил свой первый гол за «ирисок» поразив ворота «Уотфорда» в матче Кубка лиги. По итогам сезона был признан лучшим молодым игроком команды, а также лучшим игроком команды по версии футболистов.

Карьера в сборной 
В 2015—2018 годах выступал за молодёжные сборные Англии в возрастных категориях до 20 лет и до 21 года.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»